Asha kan syfta på:

 Asha (Zoroastrism) ‒ det zoroastrianska konceptet av "sanning, ärlighet, ordning".

Personer
 Asha Bhosle (1933–), en indisk sångerska som sjunger in låtar för filmer.
 Asha Parekh (1942–), en indisk skådespelare under 1960- och 1970-talet.
 Asha Puthli (1945–), en indiskfödd jazzsångerska, berömd för sitt arbete med Ornette Coleman.